Livret, document contenant des informations médicales d'une ou de plusieurs personnes.
 Livret, texte littéraire contenant les dialogues d'une œuvre musicale (opéra, opérette, oratorio, comédie musicale).
 Livret, compte bancaire particulier (livret épargne, livret A).
 Livret, table de multiplication en moyen français (vocable toujours usité en ce sens en Suisse).
 Livret de famille, document contenant l'état-civil des membres d'une famille.
 Livret scolaire, document où sont inscrites les notes et les appréciations des élèves dans les différentes matières.
 Livret militaire, document contenant le parcours de la carrière militaire d'une personne.
 Livret d'informations santé, document contenant des informations médicales d'une ou de plusieurs personnes.

Voir aussi